Příjmení Pechar nosí více významných osobností:

 Ivo Pechar (* 1938) – český spisovatel a redaktor
 Jaroslav Pechar (1907–1985) – český fyzik
 Jiří Pechar (1929–2022) – český estetik, filozof, literární teoretik a překladatel